Фернандо Лопез Аријас има више значења:

 Фернандо Лопез Аријас (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Лопез Аријас (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Лопез Аријас, Ел Запоте (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Лопез Аријас (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Лопез Аријас (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Лопез Аријас (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Лопез Аријас (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Лопез Аријас (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Фернандо Лопез Аријас (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику